Schütze steht für:

 Schütze (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Schütze (Militär), eine Truppengattung
 Schütze (Dienstgrad der Bundeswehr)
 Mitglied eines Waffengebrauchsvereins, siehe Schützenverein
 Person, die mit einer Schusswaffe schießt, siehe Schusswaffengebrauch
 Schütze (Sternbild), fachsprachlich Sagittarius
 Schütze (Tierkreiszeichen), lateinisch Sagittarius

Technik:
 Schütz (Wasserbau), Vorrichtung zur Regelung des Wasserdurchlaufs
 Schütze-Klasse (1882), Torpedoboote der Kaiserlichen Marine
 Schütze-Klasse (1958), Minensuchboote der deutschen Bundesmarine
 Haus Schütze, Wohn- und Geschäftsgebäude in Hannover

Siehe auch:
 Schütze-Klasse (Schiffe)

 Schütz (Begriffsklärung)
 Schützen (Begriffsklärung)
 schießen (Begriffsklärung)